Hard Style oder Hardstyle steht für:

 Hard Style, Stilrichtung von Kampfsportarten, siehe Shaolin Kempo
 Hard Style, Ringname von Sebastian Hackl (* 1980), deutscher Wrestler und Fernsehmoderator
 Hardstyle, Subgenre der elektronischen Musik